Герб Горнозаводского района — официальный символ Горнозаводского района Пермского края Российской Федерации.

Ныне действующий герб Горнозаводского района утверждён решением Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 30 сентября 2008 года № 60 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного № 5054.

Этот же герб используется в качестве официального символа Горнозаводского городского поселения.

Геральдическое описание герба

Символика 
Обоснование символики: «Недра Уральских гор, где расположен Горнозаводский муниципальный район, богаты различными полезными ископаемыми. Разработка месторождений железной руды способствовала развитию на территории района горнозаводской (металлургической) промышленности. В 1829 году возле посёлка Промысла был найден первый российский алмаз. Кристалл в человеческой руке символизирует природные богатства, благодаря которым развивается район.»

История 

В советское время был утверждён герб, автором которого был Т. Г. Габидуллин. Описание герба: «В голубом щите красная перевязь. В центре герба изображение заводских корпусов, шестерни и литейного ковша, ели и трубоукладчика.» 

Решением Земского Собрания Горнозаводского района от 1 сентября 2000 года был утверждён герб города Горнозаводска и Горнозаводского района, разработанный Ю. К. Николаевым и художниками А. П. Зыряновым и Л. А. Колчановой. Описание герба: «В лазоревом поле три разновеликих серебряных горы, из которых возникает обращенная вверх рука натурального цвета в золотом одеянии, держащая серебряный ромб (кристалл) о четырех выделенных сторонах. Оконечность щита зеленая с разбросанными по ней серебряными камнями. Щит венчает серебряная башенная о трех зубцах корона. За щитом два накрест положенные золотые молотки, соединенные Андреевской лентой с наименованием города внизу серебром 'Горнозаводск'. Допускается использование в верхней части щита герба Пермской области.»

См. также 
 Флаг Горнозаводского района

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гербы Пермского края
Горнозаводский район
Гербы районов России
Гербы с муниципальными коронами
Гербы с изображением руки